Die Fußball-Bezirksklasse Niederrhein 1933/34 war die erste Spielzeit der zweitklassigen Fußball-Bezirksklasse Niederrhein im Sportgau Niederrhein. Die Bezirksklasse wurde in vier Gruppen mit je zwölf, bzw. 13 Mannschaften ausgespielt. Die jeweiligen Gruppensieger qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde zur Gauliga Niederrhein 1934/35, in der zwei Aufsteiger in die erstklassige Gauliga ermittelt wurden. Dort setzten sich Rot-Weiß Oberhausen und der Homberger SV im Rundenturnier durch.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Quellen 
 Markus Fiesseler: 100 Jahre Fußball in Nordrhein-Westfalen – Eine Chronik in Tabellen. Agon-Sportverlag, Kassel 1997, .

1933
Fußballsaison 1933/34